ECMM steht für:
 European Community Monitor Mission, siehe European Union Monitoring Mission
 European Confederation of Medical Mycology, Dachgesellschaft europäischer mykologischer Gesellschaften, siehe Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft

ECMM